Il singolare del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Sergio Casal 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Henri Leconte (semifinali)
 Dominique Bedel (primo turno)
 Pat Cash (secondo turno)

 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Jairo Velasco, Sr. (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr (primo turno)
 Chris Lewis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Open 1983